Sphaerozetes är ett släkte av kvalster. Sphaerozetes ingår i familjen Ceratozetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Sphaerozetes